Municypalnyj futbolnyj klub Mykolajiv (ukrajinsky: Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв») je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Mykolajiv. Klub byl založen v roce 1920.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Centralnyj s kapacitou 25 175 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – FK Naval Nikolajev (Futbolnyj klub Naval Nikolajev)
 1923 – Zavod im. Marti-Badina (Zavod imeni Marti-Badina)
 1925 – Zavod im. Andre Marti (Zavod imeni Andre Marti)
 1926 – FK Rajkom Metallistov Nikolajev (Futbolnyj klub Rajkom Metallistov Nikolajev)
 1928 – Zavod im. Andre Marti (Zavod imeni Andre Marti)
 1936 – FK Sudostroitěl Nikolajev (Futbolnyj klub Sudostroitěl Nikolajev)
 1951 – Komanda g. Nikolajeva (Komanda goroda Nikolajeva)
 1953 – FK Avangard Nikolajev (Futbolnyj klub Avangard Nikolajev)
 1960 – FK Sudostroitěl Nikolajev (Futbolnyj klub Sudostroitěl Nikolajev)
 1966 – FK Stroitěl Nikolajev (Futbolnyj klub Stroitěl Nikolajev)
 1967 – FK Sudostroitěl Nikolajev (Futbolnyj klub Sudostroitěl Nikolajev)
 1992 – FK Elis Mykolajiv (Futbolnyj klub Elis Mykolajiv)
 1994 – SK Mykolajiv (Sportyvnyj klub Mykolajiv)
 2002 – MFK Mykolajiv (Municypalnyj futbolnyj klub Mykolajiv)
 2005 – FK Mykolajiv (Futbolnyj klub Mykolajiv)
 2006 – MFK Mykolajiv (Municypalnyj futbolnyj klub Mykolajiv)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Mykolajiv